Riceville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Riceville (Arkansas)
 Riceville (Indiana)
 Riceville (Iowa)
 Riceville (Fulton County, Kentucky)
 Riceville (Johnson County, Kentucky)
 Riceville (Louisiana)
 Riceville (Mississippi)
 Riceville (Montana)
 Riceville (Cattaraugus County, New York)
 Riceville (Fulton County, New York)
 Riceville (North Carolina)
 Riceville (Pennsylvania)
 Riceville (Tennessee), im McMinn County
 Riceville (Virginia)